Vila Cova ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Vila Cova (Barcelos), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Barcelos
 Vila Cova (Fafe), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Fafe
 Vila Cova (Penafiel), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Penafiel
 Vila Cova (Vila Real), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Real

 Vila Cova à Coelheira (Seia)
 Vila Cova à Coelheira (Vila Nova de Paiva)
 Vila Cova da Lixa
 Vila Cova de Alva
 Vila Cova de Carros
 Vila Cova de Perrinho
 Vila Cova do Covelo